Лаубе () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:
 Лаубе, Генрих (1806—1884) — немецкий писатель, драматург и театральный деятель.
 Лаубе, Генрих Янович (Андрей Гончаров) (1924—1996) — советский актёр театра и кино, артист разговорного жанра (чтец); сын Яна Лаубе и брат Феликса Лаубе.
 Лаубе, Густав Карл (1839—1923) — австрийский геолог, палеонтолог и путешественник.
 Лаубе, Эйжен (1880—1967) — русский, латышский и американский архитектор, троюродный брат советского государственного деятеля Я. Т. Лаубе.
 Лаубе, Феликс Янович (1934—1996) — советский поэт-песенник, сын Яна Лаубе.
 Лаубе, Юлиус (1841—1910) — немецкий дирижёр.
 Лаубе, Ян Томович (1889—1938) — советский военный и государственный деятель, деятель советских спецслужб, троюродный брат архитектора Эйжена Лаубе.

См. также 
 Лауб
 Лаубер

Примечания